Шагалеев — фамилия. Известные носители:

 Шагалеев, Рамазан Нургалиевич (1935—2010)— башкирский поэт, музыкант. 
 Шагалеев, Фарит Султанович (1947—2014) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.